Chrośnica peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Chrośnica, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Chrośnica, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.